Die BDO World Darts Championship 1982, offiziell 1982 Embassy World Darts Championship, war die fünfte Austragung einer von der British Darts Organisation (BDO) organisierten Weltmeisterschaft. Zum vierten Mal in Folge fand das Turnier im Jollees Cabaret Club in Stoke-on-Trent statt.

Turnierverlauf 
Zum ersten Mal konnte mit Jocky Wilson ein Schotte das Turnier gewinnen. Im Finale besiegte er den Sieger von 1979, John Lowe. Für Lowe war es bereits die vierte Finalteilnahme. Durch seinen 5:3-Sieg im Finale errang Wilson ein Preisgeld von £ 6,500.

Der amtierende Weltmeister Eric Bristow schied sehr überraschend in der 1. Runde gegen den Nordiren Steve Brennan aus, der anschließend auch Dave Whitcombe schlug und damit das Viertelfinale erreichte. Dort verlor er gegen Stefan Lord.

Debütanten 
Zum ersten Mal nahm auch Paul Lim an einer Dart-Weltmeisterschaft teil. Er hält zur Zeit mit 67 Jahren und 326 Tagen den Rekord als ältester Dartspieler bei einer Weltmeisterschaft. Wiewohl in Singapur geboren, musste er für Papua-Neuguinea antreten. Singapur war noch kein Mitglied der World Darts Federation (WDF).

Finn Jensen war der zweite Däne bei einer Dart-Weltmeisterschaft.

Setzliste

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld belief sich auf £ 27.400. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Zusätzlich erhielt der Gewinner des Spiels um Platz 3 ein Extra-Preisgeld von £ 500.

Ebenso gab es ein Sonderpreisgeld von £ 52.000 für das Erreichen eines Nine Dart Finishes, das allerdings erneut nicht erreicht wurde. Das Preisgeld in Höhe von £ 600 für das höchste Finish teilten sich Jocky Wilson und Bobby George.

Ergebnisse 
Die Zahl hinter dem Namen gibt den 3-Dart-Average an, also wie viele Punkte im Schnitt mit drei Darts/Würfen erzielt wurden.

Spiel um Platz 3

Einzelnachweise 

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 1982